Сасекс има више значења:
 Сасекс
 Краљевина Сасекс
 Округ Сасекс (Њу Џерзи)
 Округ Сасекс
 Округ Сасекс (Вирџинија)
 Сасекс (Вирџинија)
 Сасекс (Њу Џерзи)
 Сасекс (Висконсин)